Жужа Раковски (, род. 4 декабря 1950, Шопрон, Венгрия) — венгерская поэтесса, прозаик, переводчик.

Биография 
В 1975 году окончила филологический факультет Будапештского университета. В 1975—1982 работала библиотекарем (в библиотеке кафедры английской филологии своей альма-матер и Государственной иностранной библиотеке имени Горького), в 1982—1986 — рецензентом столичного издательства Геликон. В 1988—1989 училась в Лондоне по стипендии Сороса.

Выступает гостем международных поэтических фестивалей и программ. Переводит с английского (С. Зонтаг, Э. Бишоп, У. Тревор и др.). Проза Раковски обращена к венгерским событиям 1956 года.

Избранные произведения 
 Jóslatok és határidők / Пророчества и сроки (1981, стихи)
 Tovább egy házzal / Домом дальше (1987, стихи)
 Fehér-fekete / Белое — чёрное (1991, стихи)
 Hangok / Голоса (1994, избранные и новые стихотворения)
 Egyirányú utca / Улица с односторонним движение (1998, новые стихи)
 A kígyó árnyéka / Тень змеи (2002, роман)
 A hullócsillag éve / Год падающей звезды (2005, роман)
 Hold a hetedik házban (2009)

Публикации на русском языке 
 Стихи // Иностранная литература. — 1993. — № 12.
 Стихи // Звезда. — 2011. — № 3.
 Стихи // Звезда. — 2017. — № 5.

Признание 
 Венгерская национальная премия по литературе (1997).
 Премии Тибора Дери (1986, 1991), Аттилы Йожефа (1988), Сальваторе Квазимодо (1999), Шандора Мараи (2003).

Ссылки 
 
 

Библиотекари Венгрии
Венгерские писатели
Венгерские поэты
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа